Пем:

 Пем — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона.
 Пем — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона.

Персоналии 
 Пем, Дечен — бутанская певица и актриса.
  (род. 1995) — словенский хоккеист.